Северобайкальск:

 Северобайкальск — город (с 1980) республиканского подчинения в Бурятии.
 Северобайкальск — железнодорожная станция Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги